Green Party kan avse:

Green Party in Northern Ireland
Green Party of Aotearoa New Zealand
Green Party of Canada
Green Party of England and Wales
Green Party of the United States
Scottish Green Party

Se även
Gröna partier
De gröna